Резня католиков в Ни́ме () или «Мишелада» (, Михайлов день, день архангела Михаила) — массовое убийство католических священников и монахов французскими протестантами в ночь на 30 сентября 1567 года на юге Франции, в Ниме.

В 1567 году нимские гугеноты, в ярости от того, что в мае их кандидат на пост сенешаля, протестант капитан Ла-Грий (La Grille), был отвергнут лангедокским наместником Монморанси и что их культ преследовался в пригородах, на Михайлов день (время осенней городской ярмарки) собрали во дворе епископского дворца важнейших лиц католического вероисповедания и, убив их, сбросили тела там же в колодец. Число жертв — от 80 до 90 человек.

Резня Михайлова дня вкупе с «сюрпризом в Мо» вызвала оторопь в Париже, спровоцировав вторую религиозную войну (1567—1568).

См. также 
 Варфоломеевская ночь

Ссылки 
 Статья энциклопедического словаря «Ларусс»

События 30 сентября
1567 год во Франции
Массовые убийства во Франции
История Нима
Гугенотские войны